Novograd-Volynsky () es un raión o distrito de Ucrania en el óblast de Zhytómyr. 

Comprende una superficie de 2098 km².

La capital es la ciudad de Novograd-Volynsky.

Demografía 
Según estimación 2010, contaba con una población total de 52.872 habitantes.

Otros datos 
El código KOATUU es 11710. El código postal 4141 y el prefijo telefónico +380 Coat of Arms of Novohrad-Volynskyi raion.svg.

Referencias 

 Oficina de estadísticas de Ucrania. (en ucraniano)

Enlaces externos 
 [1824000000 Sitio web oficial.]

Novograd-Volynsky